

Molens 
 De Zwaan (Lienden)
 De Zwaan (Moriaanshoofd)
 De Zwaan (Ouddorp)
 De Zwaan (Ouderkerk aan de Amstel)
 De Zwaan (Vinkel)
 De Zwaan (Voorst)
 De Zwaan (Westzaan)
 De Zwaan (Callantsoog)
 De Zwaan (Rotterdam)

Personen 
 Peter de Zwaan, Nederlands publicist en schrijver
 Jeffrey de Zwaan, Nederlands darter
 Johannes Andries de Zwaan, Nederlands organist en beiaardier

Bouwwerken 
 Erasmusbrug in Rotterdam, bijgenaamd de Zwaan
 De Zwaan (Brussel), een historisch pand (heden café) op de Brusselse Grote Markt
 Kapittelhuis De Zwaan in Anderlecht, beter bekend als het Erasmushuis
 De Zwaan (restaurant), een restaurant in Etten-Leur
 Herberg De Zwaan, pand in Groot-Gelmen, in de Belgische gemeente Sint-Truiden
 Herberg De Zwaan (Wannegem-Lede), pand in Wannegem-Lede, in de Belgische gemeente Kruishoutem
 Veerhuis de Zwaan, boerderij, voormalig logement en veerhuis te Andel, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Hotel De Zwaan (Ameland), monumentaal hotel te Hollum, op het Nederlandse eiland Ameland
 Hotel De Zwaan (Venray), monumentaal hotel te Venray, in de Nederlandse provincie Limburg
 De Zwaan (Teuge), voormalig café-restaurant in Teuge, in de Nederlandse provincie Gelderland

Kunst en cultuur 
 Zwaan (dansprijs), sinds 2003 uitgegeven door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)
 De Zwaan (Alkmaar), een sculptuur van Robèrt Guérain in Alkmaar, in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 De Zwaan (Huissen), een sculptuur in de Nederlandse gemeente Lingewaard, provincie Gelderland
 De Zwaan (Groenlo), een sculptuur van  Coba Koster in de Nederlandse gemeente Oost Gelre, provincie Gelderland
 Café De Zwaan (lied), een lied van Yves Segers

Geografie 
 De Zwaan (eiland), eilandje in het Nederlandse Vossemeer
 De Zwaan (Ridderkerk), buurtschap in de gemeente Ridderkerk

Zie ook 
 Zwaan (doorverwijspagina)
 De Swaen (doorverwijspagina)
 De Zwaan van Tuonela, symfonisch gedicht van Sibelius
 Brouwerij De Zwaan (doorverwijspagina)
 De bedreigde zwaan, schilderij van de schilder Jan Asselijn
 De stervende zwaan, een expressieve danssolo uit 1905 van de choreograaf Michel Fokine
 Orde van de Zwaan, Brandenburgse, later Pruisische ridderlijke orde